Die Virginia Slims of Dallas 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Dallas. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 19. bis 25. März 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Dallas